Era la prima edizione del torneo.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto Maxime Cressy con il punteggio di 7-6(6), 6-3.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Reilly Opelka (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  David Goffin (secondo turno)

 Benoît Paire (primo turno, ritirato)
 Il'ja Ivaška
 Dominik Koepfer (primo turno)
 Mackenzie McDonald (secondo turno)

Wildcard 

  Nick Kyrgios
  Christopher O'Connell (primo turno)

 Andy Murray (primo turno)

Alternate 
  Emil Ruusuvuori (semifinale)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Rinky Hijikata (primo turno)

 Andreas Seppi (primo turno)
 Maxime Cressy (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set 2022